Abdoulaye Sarr – allenatore di calcio ed ex calciatore senegalese
Bouna Sarr – calciatore francese
Cheikh Sarr – operaio senegalese, medaglia d'oro al valor civile
Cheikh Tidiane Sarr – calciatore danese
Fallou Sarr – calciatore senegalese
Ismaïla Sarr – calciatore senegalese
Malang Sarr – calciatore francese
Mohamed Sarr – calciatore senegalese
Mouhamadou-Naby Sarr – calciatore francese
Ouleymata Sarr – calciatrice francese
Pape Sarr – ex calciatore senegalese
Saihou Sarr – ex calciatore gambiano
Sally Sarr – calciatore francese
Théodore-Adrien Sarr – cardinale e arcivescovo cattolico senegalese